Jméno a příjmení František Janeček nese více osob:

 František Janeček (skladatel) (1837–1909) – slovenský hudební skladatel a varhaník
 František Janeček (konstruktér) (1878–1941) – český konstruktér a zakladatel firmy Jawa
 František Janeček (producent) (* 1944) – český skladatel populární hudby, producent a podnikatel